Duchesca – uno degli pseudonimi del paroliere italiano Pasquale Panella 
Villa La Duchesca – oggi scomparsa e che al rione di Napoli cui ha lasciato il nome